AFC Ajax in het seizoen 2019/20 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2019/20 (vrouwen)